Ez a szócikk Bartók Béla azon műveit sorolja fel, melyekben legalább egy népdalt feldolgozott.

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó lapok 
 Bartók Béla műveinek listája

Zenei listák
Bartók művei